Макинтош може да се отнася за:
 Макинтош, търговска марка за компютри
 Чарлс Рени Макинтош (1868-1928), шотландски архитект

 Окръзи в САЩ
 Макинтош (окръг, Джорджия)
 Макинтош (окръг, Оклахома)
 Макинтош (окръг, Северна Дакота)